30-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл с 24 по 31 января 2010 года в Москве (Россия). В нём принимали участие 11 сборных команд. Чемпионом мира в десятый раз стала сборная Швеции, в финальном матче переигравшая хозяев первенства за счёт мяча, забитого в дополнительное время.

Участники 
По итогам 29-го Чемпионата мира в Швеции право выступать в 2010 году в Группе А завоевала команда Белоруссии. Однако, она не смогла в установленный срок подтвердить своё участие в соревнованиях и её место заняла команда США, уступившая ей в квалификационном матче в 2009 году. За 5 дней до начала чемпионата отказалась от участия команда Эстонии. В связи с этим, состав участников группы Б сократился с семи до пяти команд.
Таким образом, состав групп получился следующим:
Группа А: Россия, Швеция, Финляндия, Казахстан, Норвегия, США.
Группа Б: Канада, Латвия, Нидерланды, Монголия, Венгрия.

Место проведения 
Первоначально первенство планеты должна была принимать Финляндия. Однако вскоре организаторы сообщили в международную федерацию, что испытывают серьёзные финансовые проблемы и вынуждены отказаться от проведения турнира. Организовать первенство мира вызвались шведы, которые сначала подтвердили свою готовность провести чемпионат, но спустя время также отказались по финансовым причинам. Решением конгресса Международной федерации хоккея с мячом от 24 августа 2009 года очередной Чемпионат мира был отменён. Ситуация изменилась в октябре, когда организовать турнир в короткий срок взялась Москва. Все матчи турнира прошли в Ледовом дворце «Крылатское».

Группа А

Матчи группового этапа

Итоговая таблица группового этапа (Группа А)

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Группа Б

Матчи группового этапа

Итоговая таблица группового этапа (Группа Б)

Классификационный матч за 4-5 место (Группа Б)

Классификационный матч за 2-3 место (Группа Б)

Квалификационный матч за место в Группе А

Ссылки 
 Официальный сайт Международной Федерации хоккея с мячом
 Статистика чемпионата

2010
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные соревнования по хоккею с мячом в России
2010 год в хоккее с мячом
Январь 2010 года
Спорт в России в 2010 году
Чемпионаты мира в России